comté de Bradley (Bradley County) peut désigner :
 Comté de Bradley, situé dans l'État de l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Comté de Bradley, situé dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.